Olivença (Alagoas), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Alagoas
Olivença (Ilhéus), wijk in Ilhéus, in de Braziliaanse deelstaat Bahia
Olivença, Castiliaanse naam voor de Spaanse gemeente Olivenza